Their Law: The Singles 1990—2005 — сборник синглов британской группы The Prodigy, состоящий из таких культовых композиций, как «Charly», «Out of Space», «Their Law», «Jericho», «No Good (Start the Dance)», «Poison», «Voodoo People», «Firestarter», «Breathe», «Smack My Bitch Up», а также последних три сингла с предыдущего альбома Always Outnumbered, Never Outgunned: «Spitfire», «Girls», «Hotride». Второй бонусный диск включает неизданные ранее треки: «Back 2 Skool», «Voodoo Beats», «Razor» и «The Way It Is» (Live Remix), несколько бисайдов и ремиксов, а также 5 концертных записей. Также был выпущен одноимённый DVD. Во время выхода Their Law: The Singles 1990–2005 на его официальном сайте появилось приложение для микширования сэмплов из Memphis Bells. Их также можно купить, однако на самом сборнике Memphis Bells не появился.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Prodigy
Альбомы XL Recordings